Loge L'Union Provinciale, een uit 1772 stammende vrijmetselaarsloge te Groningen, ressorterend onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
 Kapittel L'Union Provinciale, een uit 1777 stammende vrijmetselaarskapittel te Groningen, ressorterend onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden